Louisa County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Louisa County (Iowa) – okres státu Iowa
 Louisa County (Virginie) – okres státu Virginie